Rennertshofen bezeichnet:

 Rennertshofen, Markt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern 
 Rennertshofen (Buch), Ortsteil von Buch (Schwaben), Landkreis Neu-Ulm, Bayern